xã's in Vietnam:
Hoà An, provincie An Giang
Hóa An, provincie Đồng Nai